Парламентские выборы прошли в Эстонии в воскресенье, 2 марта 2003 года для избрания членов Рийгикогу десятого созыва. Явка избирателей на выборах Рийгикогу в 2003 году составила 58 %.

Результаты 
Общая явка: 58,2%, Количество голосов: 494 888, Порог: 5% - 24 744,4 голоса.
По личному мандату в парламент прошло 14 кандидатов.

См. также 
 Выборы в Эстонии
 Рийгикогу
 Государственный строй Эстонии

Примечания 

События 2 марта
Март 2003 года
Парламентские выборы в Эстонии
2003 год в Эстонии
Выборы 2003 года в Европе